Питер Дейвис:
 Дейвис, Питер Максвелл (1934—2016) — английский композитор и дирижёр.
 Дейвис, Питер Хэдленд (1918—1992) — британский ботаник-систематик.
 Дэвис, Питер Грэффем (род. 1936) — американский музыкальный критик.